Bonard ist der Name von

 Louis Adolphe Bonard (1805–1867), französischer Gouverneur in Cochinchina
 Maurice-Benjamin Bonard (1803–1870), Schweizer Politiker
 Pierre Bonard (1943–2010), Schweizer Art-brut-Maler

Siehe auch
 Bonnard (Begriffsklärung)
 Bonar